Бабов — многозначный термин.

Топоним 
 Бабов — деревня в Нижней Лужице, Германия.

Фамилия 
 Бабов, Дмитрий Михайлович (1926—1983) — советский учёный-гигиенист.

См. также